Arrhapachitis (grec antic: Ἀῤῥαπαχῖτις, Arrapakhitis) fou el nom donat pels grecs a un districte de la província d'Assíria, al límit amb Armènia, que portava aquest nom segurament de la ciutat d'Arrhapa o Arrapha.

Imperi Aquemènida